Somebody to Love («Хтось для кохання») може значити:

 «Somebody to Love» — пісня гурту «Queen».
 «Somebody to Love» — пісня гурту «Jefferson Airplane».
 «Somebody to Love» — пісня Лейтон Містер.
 «Somebody to Love» — пісня Джастіна Бібера.
 «Everybody Needs Somebody to Love» — пісня Соломона Берка.
 «Somebody to Love» — бонус-трек в альбомі Неллі Фуртаду «Loose».